Rieux je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Rieux (Marne) – obec v departementu Marne
 Rieux (Morbihan) – obec v departementu Morbihan
 Rieux (Oise) – obec v departementu Oise
 Rieux (Seine-Maritime) – obec v departementu Seine-Maritime
 Rieux-de-Pelleport – obec v departementu Ariège
 Rieux-en-Cambrésis – obec v departementu Nord
 Rieux-en-Val – obec v departementu Aude
 Rieux-Minervois – obec v departementu Aude
 Rieux-Volvestre – obec v departementu Haute-Garonne